Ortiz är ett efternamn som bland annat burits av,

Ana Ortiz, amerikansk skådespelare
Ana Alicia Ortiz, amerikansk skådespelare
Andrés Ortiz-Osés, spansk filosof och professor. 
Antonio Martos Ortiz, spansk musiker
Boris Cueto Ortiz, svensk e-sportutövare
 Dustin Ortiz (född 1988), amerikansk MMA-utövare
Felip Ortiz. spansk fotbollsspelare 
Idalys Ortíz, kubansk judoutövare
Jorge Ortiz, argentinsk fotbollsspelare
José Luis Ortiz Moreno, spansk astronom
Letizia Ortiz, spansk kronprinsessa
Liria Ortiz, svensk-uruguayansk författare, psykolog, psykoterapeut och lärare
Luis Ortiz, puertoricansk boxare.
Manuel Rivera-Ortiz, puertoricansk-amerikansk fotograf
Pascual Ortiz Rubio, mexikansk politiker och president
Roberto Ortiz, argentinsk politiker och president
Solomon P. Ortiz, amerikansk politiker. 
 Tatiana Ortiz (född 1984), amerikansk simhoppare
Tito Ortiz, amerikansk MMA-utövare
Yñigo Ortiz de Retez, spansk sjöfarare och upptäcktsresande

Geografi

Antarktis
 Punta Ortiz, Antarktis

Colombia
 Punta Ortiz, udde

Spanska efternamn